Агва Нуева има више значења:
 Агва Нуева (Гереро), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Агва Нуева (Салтиљо), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Агва Нуева (Мануел Бенавидес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Агва Нуева (Росалес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Агва Нуева (Саусиљо), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Агва Нуева (Сан Хуан де Гвадалупе), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Агва Нуева (Мануел Добладо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Агва Нуева (Пенхамо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Агва Нуева (Санта Круз де Хувентино Росас), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Агва Нуева (Кардонал), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Агва Нуева (Арандас), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Агва Нуева (Атотонилко ел Алто), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Агва Нуева (Ваље де Гвадалупе), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Агва Нуева (Паскуаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Агва Нуева (Танситаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Агва Нуева (Зитакуаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Агва Нуева (Др. Аројо), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Агва Нуева (Галеана), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Агва Нуева, Ел Позо (Галеана), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Агва Нуева, Санта Фе (Галеана), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Агва Нуева (Мина), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Агва Нуева (Тевакан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Агва Нуева (Алакинес), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Агва Нуева (Акисмон), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Агва Нуева (Санта Катарина), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Агва Нуева (Виља де Рамос), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Агва Нуева (Аоме), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Агва Нуева, Агрикола (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Агва Нуева (Чоис), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Агва Нуева (Елота), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Агва Нуева (Мокорито), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Агва Нуева (Аламос), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Агва Нуева (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Агва Нуева (Оподепе), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Агва Нуева (Питикито), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Агва Нуева (Киријего), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Агва Нуева (Сан Хавијер), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Агва Нуева (Сарик), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Агва Нуева (Тринчерас), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Агва Нуева (Темпоал), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Агва Нуева (Виља де Кос), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику